Sternenstadt steht für:

 Sternenstadt, Bezeichnung für Swjosdny Gorodok, Stadt in der Oblast Moskau, Russland
 Sternenstadt, Stadt in einem Lichtschutzgebiet